

Жінки 
 Глінчевська Яніна Анатоліївна — директор ЗОШ № 28 Житомира імені гетьмана І. Виговського, заслужений працівник освіти України.

Чоловіки 
 Ян Глінчевський (1942—2016) — польський педагог та громадський діяч, пов'язаний із польською громадою в Україні.

Примітки 

польські прізвища